Čtyřhra juniorů na French Open 2022 probíhala na přelomu května a června 2022. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce Stade Roland-Garros nastoupilo třicet dva párů. Obhájci titulu byli Francouzi Arthur Fils a Giovanni Mpetshi Perricard, kteří do grandslamu nezasáhli. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený, litevsko-chorvatský pár Edas Butvilas a Mili Poljičak, který ve finále za 55 minut zdolal peruánské turnajové dvojky Gonzalese Buena a Ignacia Buseho po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0. Sedmnáctiletý Butvilas získal po triumfu v deblu Wimbledonu 2021 druhou grandslamovou trofej a jako první Litevec ovládl jednu ze soutěží na Roland Garros. Poljičak téhož věku vyhrál první grandslamový titul a stal se čtvrtým chorvatským šamionem této pařížské soutěže.

Nasazené páry

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Čtyřhra juniorů
Čtyřhra juniorů